Söletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Söletjärn, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (11,2 ha)
Söletjärn, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (7,52 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn